Wainwright Airport kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Wainwright Airport (flygplats i Kanada),

USA 

 Wainwright Airport (flygplats i USA), Alaska, North Slope Borough, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar